

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Jadwinów – część miasta Lipsko
 Jadwinów – osada w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Jadwinów część wsi Łucka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Jadwinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Jadwinów – część wsi Jasionna w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Zobacz też 
 Jadwiniów